Чемпионат Казахстана по хоккею с шайбой 1994/1995 был третьим чемпионатом суверенного Казахстана.
В его розыгрыше приняли участие 4 клуба из 3-х городов. Усть-Каменогорск представляли два клуба,
по одному клубу представляли Караганду и Темиртау.

Турнирная таблица

См. также 
 Кубок Казахстана по хоккею с шайбой
 Чемпионат Казахстана по хоккею с шайбой среди женщин
 Кубок Казахстана по хоккею с шайбой среди женщин

Чемпионаты Казахстана по хоккею с шайбой